Ringo Starr, een Brits drummer en zanger, bekend van The Beatles
 Ringo (album), een muziekalbum van Ringo Starr uit 1973
 Ringo (lied), een single van Lorne Greene uit 1964
 Ringo (stripreeks), een stripreeks van de Belgische tekenaar William Vance
 Ringo (zanger), een Franse zanger